Breymann oder auch von Breymann ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Breymann (1839–1878), deutscher Bildhauer
 Arnold Breymann (1866–1933), deutscher Archäologe und Lehrer
 Christian Breymann (* 1962), deutscher Gynäkologe
 Gustav Adolf Breymann (1807–1859), deutscher Architekt

 Heinrich von Breymann († 1777), deutscher Offizier und Adeliger
 Helmut Breymann (1911–1944), deutscher Politiker (NSDAP), MdR
 Henriette Schrader-Breymann (1827–1899), deutsche Pädagogin

 Julius Stats Heinrich von Breymann (1665–1722), herzoglicher Oberamtmann über Lichtenberg (Salzgitter), Salder und Gebhardshagen, Pächter von Schloss Salder
 Karl Breymann (1807–1870), österreichischer Forstwissenschaftler, Mathematiker und Hochschullehrer
 Susanne Rode-Breymann (* 1958), deutsche Musikwissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Ulrich Breymann (* 1949), deutscher Informatiker und Hochschullehrer
 Wilhelm von Breymann, ehemaliger Tourismusminister Costa Ricas (2014–2015 im Amt)

Siehe auch:
 Breiman